Посейдо́н:
 Посейдон — бог морей в древнегреческой мифологии (см. также Нептун).
 Посейдон — древний океан, существовавший в мезопротерозойскую эру (приблизительно 1,6—1 млрд лет назад).
 Посейдон (кратер) — лунный кратер, расположенный в Море Ясности.
 (4341) Посейдон — околоземный астероид из группы аполлонов.
 UGM-73 «Посейдон» — семейство американских баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках.
 «Посейдон» — проектируемый российский беспилотный атомный подводный аппарат, ранее известный как «Статус-6».
 Посейдон (газопровод) — проект газопровода по дну Адриатического моря между Грецией и Италией.

Фильмы
 Приключение «Посейдона» — американский фильм-катастрофа 1972 года.
 Посейдон (фильм) — американский фильм-катастрофа 2006 года, ремейк фильма 1972 года.
 Посейдон (дорама) — южнокорейский сериал 2011 года.

Poseidon
 Boeing P-8 Poseidon — американский патрульный противолодочный самолёт.
 Poseidon (Вавилон-5) — класс космических кораблей во вселенной «Вавилон-5».
 Poseidon (альбом) — четвёртый студийный альбом французской грув-метал-группы Dagoba (2010).

См. также 
 Посейдония, или Пестум — древнегреческая колония.